Debbie Novotny a Showtime egyik legsikeresebb sorozatának, a Queer as Folknak (A fiúk a klubból) szereplője. Megformálója Sharon Gless. Michael Novotny a fia, aki életében főszerepet játszik. Habár heteroszexuális, mégis erősen támogatja a melegek jogait és aktív tagja a PFLAG-nak.  Mindenki felett anyáskodik: mikor Justin elszökött otthonról, ő fogadta be, Emmettel is együtt élt, Brian pedig anyjaként tekint Debbiere. Kezdetben nem szívlelte Michael párját, Bent, mivel a férfi HIV pozitív, ám a későbbiekben megenyhült, és a fiaként tekint Michael választottjára is. 

A második évadban egy halott prostituáltat talál az éttermének egyik szemetesében. Debbie meg akarja tudni, hogy hívták a fiút, ezért mindent el is követ. Ha kell, még a rendőrséggel is farkasszemet néz. Még ebben az évadban tűnik fel Michael igazi apja és egyben Debbie középiskolai nagy szerelme, Danny Devore, aki időközben transzvesztita lett. Sosem házasodtak össze, Debbie így az újságbból kinézte a „Novotny” nevet a Vietnámban meghaltak névsorából, Michaellel pedig elhitette, hogy egy, a vietnámi háborúban meghalt katona volt az apja. Mikor Jim Stockwell jelölteti magát Pittsburgh polgármesterének, Debbie kiakad és ellenkampányba kezd. Fáradozásai nem hiábavalók, mert Stockwell elveszti a választást.

A negyedik évad során kapcsolata Vickel megromlik, miután beteg bátyja elköltözik szerelméhez. Tudni illik, Debbie gondozta a HIV-pozitív férfit. Úgy érzi, Vic nem hálás neki. Egy este Debbie átmegy hozzájuk, egy nagyot vitázik Vickel, majd azon az estén a férfi szívrohamban meghal. Debbie amolyan sokkba kerül, elfeledkezik magáról.

Az ötödik évadban Carl megkéri Debbie kezét, aki először igent mond, majd megváltoztatja véleményét hivatkozva arra, hogy amíg fia Bennel nem köthet házasságot az Amerikai Egyesült Államokban, addig nekik sem szabad. Elhatározzák, hogy összeköltöznek.

Filmszereplők